James Hook kan syfta på bland andra:

* James Hook (1746–1827), engelsk organist och komponist
 James Hook (född 1985), walesisk rugbyspelare
 James Clarke Hook (1819–1907), engelsk konstnär